Гандикап ():

 Гандикап — спосіб відображення лідерства на попередніх етапах у ранішому випуску на момент старту у наступних, синонім слова фора.
 Гандикап — стан, при якому поєднання фізичних, розумових, психологічних та соціальних якостей або процесів ускладнює пристосування людини, не дозволяючи йому досягти оптимального рівня розвитку та функціонування.
 Гандикап — рівень майстерності в поло

 Принцип гандикапу — парадоксальна еволюційна теорія, запропонована ізраїльським зоологом Амоцем Захаві.